ECM Prague Open 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Праге, Чехия — с 13 по 19 апреля 2009 года. Турнир продолжал летнюю серию соревнований WTA на красном грунте.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сибиль Баммер прерывает более чем двухлетнюю «сухую» серию без побед на одиночных турнирах в рамках WTA.
 Для теннисисток из Австрии эта также завершение серии турниров без побед. Последняя победа до Праги была одержана также Баммер.
 Франческа Скьявоне в юбилейный — 10-й — раз выходит в финал одиночного турнира в рамках WTA, но победить в нём она смогла лишь единожды.

Парный разряд

См. также 
 ECM Prague Open

 WTA Тур 2009

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Чехия
Теннис
Июль 2009 года
2009